Lista das 340 comunas do departamento francês de Lot.

|}

Lot